Zjazd mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988 w Calgary został rozegrany 15 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Nakiska. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Szwajcar Pirmin Zurbriggen, srebro wywalczył jego rodak - Peter Müller, a brąz zdobył Francuz Franck Piccard.

Wyniki

Bibliografia 
 

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988